Borlasia viridis är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Grube 1840. Borlasia viridis ingår i släktet Borlasia, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
viridis